

Geografia
Wimbledon – quartiere sud-occidentale di Londra
Wimbledon – località della Nuova Zelanda
Wimbledon – località degli Stati Uniti d'America

Sport
Wimbledon – torneo britannico di tennis, facente parte della categoria degli Slam
Wimbledon Football Club – squadra di calcio in passato con sede a Wimbledon (Londra), e spostata a Milton Keynes nel 2003
AFC Wimbledon – squadra di calcio professionistica di Londra, formata nel 2002 dai tifosi del Wimbledon F.C.
Wimbledon Cup – competizione di tiro (fucile) britannica
Wimbledon Hockey Club – squadra di hockey su prato britannica
Wimbledon RFC – squadra di rugby britannica

Altro
Wimbledon – film statunitense del 2004 diretto da Richard Loncraine
Wimbledon – videogioco del 1986 per Commodore 16
Wimbledon – videogioco del 1992 per Game Gear, Master System, Mega Drive